De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1996 werd in het weekend van 6 en 7 januari 1996 gehouden in het Sportcentrum De Uithof in Den Haag. Kampioenen werden Annamarie Thomas en Rintje Ritsma.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1996
Langebaanschaatsen in 1996
Sportevenement in Den Haag
Schaatsen in Zuid-Holland